McLachlan kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert McLachlan (entomolog)

Robotskapade auktorsförkortningar